Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Олена Дементьєва виграла титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 6–3, 4–6, 6–4. Це був її другий титул за рік і шостий у кар'єрі.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

JPMorgan Chase Open
2006